Frehsee ist der Name von

 Heinz Frehsee (1916–2004), deutscher sozialdemokratischer Politiker
 Martin Frehsee (Martin Frehse; Pseudonym Martin Wagener; 1870–?), deutscher Dramaturg, Dramatiker und Redakteur